pauza (notacja muzyczna)
 pauza (znak typograficzny)
 „PAUza Akademicka”, tygodnik